ORP „Albatros” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Albatros” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40. XX wieku, ex-radziecki T-225
 ORP „Albatros” (618) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku
 ORP „Albatros” (602) – niszczyciel min projektu 258 z lat 20. XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy polskich okrętów